Il campionato di Serie A1 di pallacanestro femminile 1996-1997 è stato il sessantaseiesimo organizzato in Italia.

La Pool Comense vinse il suo settimo scudetto consecutivo, undicesimo in assoluto, terminando al primo posto il campionato e battendo poi, nella finale play-off, la Cariparma Parma.

Stagione

Formula 
Le dodici squadre sono riunite in un girone all'italiana con partite di andata e ritorno. Al termine della stagione regolare, le prime otto squadre partecipano ai play-off scudetto: gli ottavi di finale e i quarti sono al meglio delle tre gare, la finale al meglio delle cinque.
Le ultime quattro squadre disputano i play-out, al meglio delle tre gare. La perdente la finale retrocede in Serie A2.

Stagione regolare

Classifica

Play-off

Play-out

Verdetti 
 Campione d'Italia:  Pool Comense
Formazione: Andrea Congreaves, Teresa Weatherspoon, Mara Fullin, Catarina Pollini, Viviana Ballabio, Francesca Rossi, Elena Paparazzo, Francesca Zara, Deborah Mari, Monica Stazzonelli, Silvia Lupo, Roberta Sarti, Raffaella Masciadri. Allenatore: Aldo Corno.
 Retrocessa in serie A2:  Bianco d'Alcamo. In seguito, Alcamo rileva il titolo di Ferrara e Reggio Emilia quello di Cesena.

Note

Bibliografia 
 

Pallacanestro nel 1996
Pallacanestro nel 1997
1997